Пи́йрисса́аре () — бывшая волость в Эстонии, располагалась на острове Пийрисаар в Чудском озере и относится к уезду Тартумаа. Волость Пийриссааре была самой малочисленной в Эстонии, что объясняется её географическим положением.

География 
Волость была расположена на острове в южной части Чудского озера площадью 7,5 км², и только лишь 55 га островной земли в северо-восточной части острова пригодны для использования и проживания. От западного эстонского берега его отделяет полоса воды шириной около 2,5 км. Остров низинный, возвышающийся к востоку до 4,2 метра.

Население 

По состоянию на 1 января 2012 года в волости проживало 67 человек (в том числе 3 ребёнка), преимущественно русские староверы.

Населённые пункты 
В составе волости 3 было деревни: Пийри, Сааре и Тоони, являвшаяся центром волости. Остров связан паромным сообщением с Лааксааре (10 км) и Тарту (63 км), однако с 21 июля 2011 в виду неисправности обслуживающий линию паром  был заменён небольшим моторным судёнышком.

Галерея

См. также 
 Смотровая вышка
 Деревянная школа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Пийриссаар
 [mapo35.narod.ru/map2/index16.html Советская топографическая карта О-35-XVI ПЫЛВА 1980]
 Конец самостоятельной волости?
 26-летний старейшина на смену Коротковой
 Pilt Eesti Maa-ameti kaardiserverist - остров на электронной карте Эстонского Земельного департамента 
 Аэропанорама острова с вертолёта - 360°

 
Бывшие волости Эстонии
Тартумаа